Dit is een lijst van planetoïden 28201-28300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (28201) - || 1998 XV44|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (28202) - || 1998 XC47|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (28203) - || 1998 XL48|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (28204) - || 1998 XX50|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (28205) - || 1998 XL51|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (28206) - || 1998 XO52|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (28207) - || 1998 XH53|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (28208) - || 1998 XE54|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (28209) - || 1998 XC63|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (28210) - || 1998 XF63|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (28211) - || 1998 XJ64|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (28212) - || 1998 XJ78|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (28213) - || 1998 XS92|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (28214) - || 1998 YW || 16 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (28215) - || 1998 YE1|| 16 december 1998 || T. Kagawa
|-
| (28216) - || 1998 YU1|| 17 december 1998 || K. Korlević
|-
| (28217) - || 1998 YO3|| 18 december 1998 || Kleť
|-
| (28218) - || 1998 YA6|| 17 december 1998 || K. Korlević
|-
| (28219) - || 1998 YP8|| 23 december 1998 || K. Korlević
|-
| (28220) York || 1998 YN12|| 28 december 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (28221) - || 1998 YG17|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (28222) - || 1998 YF23|| 16 december 1998 || LINEAR
|-
| (28223) - || 1998 YR27|| 27 december 1998 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (28224) - || 1999 AJ || 5 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (28225) - || 1999 AS || 7 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28226) - || 1999 AE2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28227) - || 1999 AN2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28228) - || 1999 AU2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28229) - || 1999 AK4|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (28230) - || 1999 AH5|| 10 januari 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (28231) - || 1999 AL5|| 10 januari 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (28232) - || 1999 AS5|| 12 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28233) - || 1999 AV5|| 12 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28234) - || 1999 AB8|| 13 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28235) - || 1999 AL8|| 7 januari 1999 || LONEOS
|-
| (28236) - || 1999 AH10|| 14 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (28237) - || 1999 AR16|| 10 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (28238) - || 1999 AB18|| 11 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (28239) - || 1999 AQ19|| 13 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (28240) - || 1999 AP21|| 14 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (28241) - || 1999 AC22|| 10 januari 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28242) Mingantu || 1999 AT22|| 6 januari 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28243) - || 1999 AA23|| 15 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28244) - || 1999 AL31|| 14 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (28245) - || 1999 AV37|| 14 januari 1999 || LONEOS
|-
| (28246) - || 1999 BW1|| 18 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (28247) - || 1999 BP3|| 19 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (28248) - || 1999 BQ4|| 19 januari 1999 || ODAS
|-
| (28249) - || 1999 BX6|| 21 januari 1999 || ODAS
|-
| (28250) - || 1999 BC8|| 22 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (28251) - || 1999 BW13|| 20 januari 1999 || ODAS
|-
| (28252) - || 1999 BK15|| 26 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (28253) - || 1999 BA19|| 16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (28254) - || 1999 BC21|| 16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (28255) - || 1999 BB24|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (28256) - || 1999 BL24|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (28257) - || 1999 BT24|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (28258) - || 1999 BM25|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (28259) - || 1999 BY27|| 17 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (28260) - || 1999 BK29|| 18 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (28261) - || 1999 CJ || 4 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28262) - || 1999 CQ4|| 8 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (28263) - || 1999 CR4|| 8 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (28264) - || 1999 CJ5|| 12 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28265) - || 1999 CL5|| 12 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28266) - || 1999 CP5|| 12 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28267) - || 1999 CH10|| 15 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (28268) - || 1999 CA14|| 8 februari 1999 || N. Kawasato
|-
| (28269) - || 1999 CQ14|| 15 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (28270) - || 1999 CS14|| 15 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (28271) - || 1999 CK16|| 6 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (28272) - || 1999 CY17|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28273) - || 1999 CD21|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28274) - || 1999 CF21|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28275) - || 1999 CM23|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28276) - || 1999 CN25|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28277) - || 1999 CN27|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28278) - || 1999 CQ27|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28279) - || 1999 CD28|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28280) - || 1999 CG28|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28281) - || 1999 CT29|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28282) - || 1999 CJ35|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28283) - || 1999 CR35|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28284) - || 1999 CG37|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28285) - || 1999 CP39|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28286) - || 1999 CJ40|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28287) - || 1999 CT42|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28288) - || 1999 CL49|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28289) - || 1999 CT50|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28290) - || 1999 CY51|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28291) - || 1999 CX52|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28292) - || 1999 CX54|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28293) - || 1999 CN57|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28294) - || 1999 CS59|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28295) - || 1999 CE61|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28296) - || 1999 CQ63|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28297) - || 1999 CR63|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28298) - || 1999 CM64|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28299) - || 1999 CH66|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (28300) - || 1999 CS67|| 12 februari 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten